Menzhausen ist der Familienname von:

 Ingelore Menzhausen (1923–2006), deutsche Kunsthistorikerin
 Joachim Menzhausen (1930–2019), deutscher Kunsthistoriker